Элени Цалигопулу (род. 11 апреля 1963; ) — греческая певица, которая в течение своей 30-летней карьеры занимала позицию одной из самых популярных артисток в её стране.

Ранние годы и карьера 
Элени Цалигопулу родилась и выросла в городе Науса в Центральной Македонии. В 1981 году у неё родился сын, которого назвали Аргирис (). К 1985 году она, пройдя курсы вокала, дебютировала в Салониках, а позже познакомилась с композитором Джорджем Зикасом, чьи песни она исполнила в своём первом сольном альбоме.

Начиная с 1986 года, она выступала с песнями многих известных греческих композиторов (среди них — Стаматис Спанудакис, Манос Хадзидакис и др.), гастролировала по Греции, Европе и Америке. Тогда же она познакомилась с певцом Йоргосом Даларасом, с котором начали совместно выступать.

Элени часто давала концерты в Афинах и, хотя в первые годы её карьеры её голос и стиль пения часто сравнивали с голосом и стилем другой известной греческой певицы Элефтерии Арванитаки, она быстро сформировала свой собственный стиль.

В течение следующего десятилетия она поднялась до высшего уровня греческих музыкальных исполнителей, выпустив около 10 альбомов. В 1998—1999 годах она гастролировала совместно с вокалисткой Мелиной Каной, позже — с певцом Димитрисом Басисом, группами «Mode Plagal» и «Mikro».

Элени адаптировалась к трендам 2000-х годов и с начала XXI века сотрудничала с Никосом Портокалоглу, Джоном Коцирасом, а также с Йоргосом Андреу.

Личная жизнь 
В интервью 2008 года Элени Цалигопулу призналась, что в течение около 15 лет она была замужем за греческим композитором, лириком и музыкальным продюсером Йоргосом Андреу (), но в конце концов они развелись.

Дискография 

 1986 — Shut Up and Listen
 1990 — Girl and Woman
 1992 — Half-Moon
 1993 — Kathreftes
 1994 — Mirrors
 1996 — Arzedina
 1996 — Argentinos
 1998 — Dream Era
 1999 — Allazi Kathe Pou Vradiazi
 1999 — Changes Descend Every Evening
 2000 — Glycos Peirasmos
 2001 — Sweet Temptation
 2002 — Songs for a Summer

 2003 — Color
 2005 — Dear Diary
 2005 — Each End and Beginning
 2007 — Mad Secret Concerts
 2008 — Best of / San Lied
 2009 — In the Dream Season (Sunday Newspaper)
 2011 — Tarrira
 2013 — The Love Collection
 2014 — Together (accompanied by Melina Kana)
 2015 — Kathe Telos Ki Archi
 2015 — I Eleni Tsaligopoulou Sti Lyra
 2015 — Miso Feggari

Примечания 

Певцы и певицы Греции